Селюк:

 Селюк — житель села.
 «Селюк» — фільм 1919 року.

Примітки